

События 
 Консулы имп. Валентиниан II (IV раз) и Флавий Неотерий.
 Народное возмущение в Фессалониках. Феодосий собрал жителей на ипподром и приказал подвергнуть их избиению. Убито около 15 тыс. (7 тыс.) человек. Феодосий вынужден каяться перед епископом Медиолана Амвросием, который отлучил его. Возвращение Феодосия в Константинополь. Смерть Юстины. Правителем при Валентиниане становится командующий галльской армией франк Арбогаст.
 Ок.390 — Смерть епископа Лаодикеи Аполлинариса Младшего (ок.310-ок.390), основателя аполлинарианистской ереси.
 До 369-ок.390 — Епископ Тарса Диодор (ок.330-ок.390).
 Запрет культа Баст в Египте.

Скончались 
 Григорий Богослов

См. также